Sex Sleep Eat Drink Dream — сингл группы King Crimson, выпущенный в 1995 году.
 Трек 1, «Walking on Air», записан в Wiltern Theatre, Лос-Анджелес, США, 1 июля 1995
 Трек 3, «Heartbeat», взят с B’Boom: Live in Argentina; записан на Бродвее в Кордове, Аргентина, октябрь 1994

Список композиций 
 «Walking on Air» (Эдриан Белью, Билл Бруфорд Роберт Фрипп, Трей Ганн, Тони Левин, Пэт Мастелотто) — 5:29
 «Sex Sleep Eat Drink Dream» (Белью, Бруфорд, Фрипп, Ганн, Левин. Мастелотто) — 3:42
 «Heartbeat» (Белью, Бруфорд, Фрипп, Левин) — 3:55
 «One Time» (Белью, Бруфорд, Фрипп, Ганн, Левин, Мастелотто) — 4:00
 «Silent Night» (Франц Грубер, Йозеф Мор, Джон Янг) — 2:50
 Исполнитель Роберт Фрипп.

Участники записи 
 Роберт Фрипп — гитара, меллотрон;
 Эдриан Белью — гитара, вокал;
 Тон Левин — бас-гитара, бас Неда Штейнбергера, вокал;
 Трей Ганн — стик Чапмена, вокал;
 Билл Бруфорд — ударные, перкуссия;
 Пэт Мастелотто — ударные, перкуссия.

Примечания

Ссылки